Manolo Castro (nacido como Manuel Castro Mengíbar, el 4 de mayo de 1970, Madrid) es un locutor de radio español que actualmente dirige y presenta 'Los Bailes de Marte' y el microespacio musical 'Rebobinado' en 'Radio 5', junto con el programa de música en español "Dicho con música" en Radio Exterior de España.

Reseña biográfica

Trayectoria profesional
Manolo Castro se inició en el mundo de la radio en su adolescencia, haciendo prácticas en emisoras locales piratas de Madrid como fue el caso de Radio Omega (donde coincidió con Enrique Hormigo, Patrick de Frutos o Juan Dakas, entre otros), para pasar posteriormente por Radio Iris, uno de los semilleros de aquella época de futuros profesionales como Joaquín Hurtado, Ángel Fernández, Manolo Tortajada...

A finales de los años 80 entró a formar parte de Radio Estudio y de Radio Oeste de Madrid, donde permaneció hasta 1993, cuando se traslada a Barcelona por otros motivos profesionales. A su vuelta a la capital es contratado por Bieito Rubido para formar parte del equipo que puso en marcha Radio Voz a nivel nacional en diciembre de 1994. Con la llegada de un nuevo responsable a la Dirección General sale de allí junto a otros profesionales de la casa (Miguel Ángel García Juez, Miguel Blanco, Ernesto López Feito, Carlos Alsina...) descontentos con la nueva política, recalando en Intereconomía Radio en 1996.

Se reincorpora a Radio Voz al haber un nuevo cambio en la Dirección, siendo reclamado por José Ramón Pardo (responsable de la dirección musical de la cadena) y formando equipo junto a Nathalie Vázquez y Borja Ilian. Tras la compra de la cadena por parte de Telefónica en 1999 se decide la 'no continuación' de los empleados externos (autónomos) y recala en Cibeles FM, predecesora de Punto Radio, entre el propio año 99 y el 2001.

Por motivos de coincidencia profesional con otras actividades hace un paréntesis en sus labores radiofónicas regulares hasta reincorporarse a Interpop Radio, (canal musical creado por Intereconomía Radio) en 2005. Tras la desaparición de esta cadena se integra en la programación de Intereconomía Radio y Radio Inter hasta 2012, a la vez que empieza a colaborar en el programa 'Puntos de Vista' de Radio Exterior de España, con un espacio dedicado a las efemérides musicales. 

Manolo Castro deja Intereconomía Radio para pasar a colaborar en el programa de Radio 5 'De ida y vuelta' cada semana los viernes a la tarde con la misma temática a la vez que estrena un micro-espacio diario llamado 'Rebobinando' en ese mismo canal. 'De ida y vuelta' pasa a ser 'Kilómetros de Radio', realizando la misma labor los domingos a la tarde y dirigiendo y presentado el programa desde julio de 2015 hasta septiembre de 2018. En la actualidad se mantiene el microespacio 'Rebobinando' en días alternos y el programa 'Los Bailes de Marte' en Radio 5 los sábados a las 5 de la tarde, mientras que en Radio Exterior de España presenta y dirige 'Dicho con música'. dedicado a la música en español. 

Asimismo, ha sido distinguido con una Antena de Plata en la edición de 2017 en el apartado 'Radio', entregada por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión.

Otras actividades 

Manolo Castro compagina su labor con la de Gerente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (A.M.D.A.). Con anterioridad desempeñó diferentes responsabilidades en las empresas Porsche Ibérica, Porsche Saab Madrid, Esteban Rivas o Sega Consumer Products, entre otras.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Locutores de radio de España
Alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid
Nacidos en Madrid